Il primo caso della pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti d'America è stato confermato il 13 gennaio 2020, quando un uomo di 35 anni che era tornato da Wuhan, in Cina, cinque giorni prima, risultò positivo al test. Tutti i 50 stati federati e tutti i territori statunitensi abitati hanno registrato almeno un caso. Al 1º gennaio 2023, gli Stati Uniti risultano il Paese più colpito al mondo (in numeri assoluti) con oltre 102 milioni di casi confermati e oltre 1.117.000 decessi. Hanno inoltre somministrato, in media, 1,99 dosi a persona di vaccino anti COVID-19, risultando il 5º Paese con più dosi somministrate (in rapporto alla popolazione).

L'Unità operativa del Coronavirus della Casa Bianca è stata istituita il 29 gennaio 2020. Due giorni dopo, l'amministrazione Trump ha dichiarato un'emergenza per la salute pubblica e annunciato restrizioni ai viaggiatori che arrivavano dalla Cina. Il 26 febbraio seguente è stato confermato il primo caso negli Stati Uniti di una persona con nessuna esposizione nota al virus attraverso viaggi o stretto contatto con un individuo infetto conosciuto, dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) nella California settentrionale.

Gli Stati Uniti hanno iniziato lentamente i test diagnostici della COVID-19. Da gennaio a metà marzo, le procedure della Food and Drug Administration (FDA) hanno vietato ai laboratori che hanno seguito protocolli di test riconosciuti a livello internazionale di rilasciare risultati ai pazienti. Il CDC ha sviluppato e distribuito kit di test propri, molti dei quali hanno riscontrato un difetto di fabbricazione in un componente non essenziale, che tuttavia ha reso il kit illegale da utilizzare fino alla modifica del protocollo. La FDA non ha consentito kit di test non governativi fino alla fine di febbraio e aveva linee guida restrittive sull'ammissibilità dei test fino all'inizio di marzo. Alla fine di febbraio la FDA ha iniziato a consentire alle società private di sviluppare test ed eseguire test, e a metà marzo le società private stavano spedendo centinaia di migliaia di test.

Il CDC ha avvertito che la trasmissione diffusa della malattia può costringere un gran numero di persone a cercare il ricovero e altre cure sanitarie, il che può sovraccaricare i sistemi sanitari. Il 6 marzo 2020, Trump ha firmato il Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, che ha fornito 8,3 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza alle agenzie federali per rispondere allo scoppio. Il 13 marzo, Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale. A metà marzo, l'amministrazione Trump ha iniziato ad acquistare grandi quantità di attrezzature mediche, l'Ente federale per la gestione delle emergenze (FEMA) ha chiesto al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti (USACE) di pianificare la costruzione di nuove strutture e di convertire hotel in affitto e altre strutture per l'uso come ospedali e unità di cure intensive, dal 19 marzo, il Dipartimento di Stato ha consigliato ai cittadini statunitensi di evitare tutti i viaggi internazionali e alla fine di marzo Trump ha invocato il Defence Production Act per indirizzare le industrie a produrre attrezzature mediche e ha approvato il CARES Act da 2 bilioni (2000 miliardi) di dollari di sostegno a diversi settori e ai singoli individui. A metà aprile 2020, i casi erano stati confermati in tutti i 50 stati degli Stati Uniti ed entro novembre in tutti i territori degli Stati Uniti abitati. Un secondo aumento delle infezioni è iniziato nel giugno 2020, a seguito della riduzione delle restrizioni in diversi Stati, ed una terza ondata si è verificata a partire da ottobre 2020, con un significativo appiattimento dei contagi verificatosi da febbraio 2021, contemporaneamente all'aumento delle vaccinazioni effettuate.

Le risposte statali e locali allo scoppio hanno incluso i divieti e la cancellazione di raduni su larga scala, la chiusura di scuole e altre istituzioni educative, la cancellazione di fiere, convegni e festival musicali e la cancellazione e la sospensione di eventi sportivi.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Diffusione della pandemia

Gennaio e febbraio 2020 
Il 6 gennaio 2020, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli USA si è offerto di inviare alla Cina una squadra di esperti sanitari dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) per aiutare a contenere l'epidemia, ma la Cina ha ignorato l'offerta, il che secondo il CDC ha contribuito al fatto che gli Stati Uniti ed altri Paesi abbiano iniziato in ritardo nell'identificazione del pericolo e nel prendere azioni tempestive.

Dopo che la Cina ha confermato che il focolaio di infezioni è stato causato da un nuovo coronavirus infettivo il 7 gennaio, il CDC ha emesso un avviso sanitario ufficiale il giorno successivo. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha messo in guardia il 10 gennaio sulla forte possibilità di trasmissione del virus da uomo a uomo e ha sollecitato precauzioni. Il 20 gennaio, l'OMS e la Cina hanno confermato che la trasmissione da uomo a uomo si verificava. Il CDC ha immediatamente attivato il suo Emergency Operations Center (EOC) per rispondere all'epidemia in Cina. Il 21 gennaio, i CDC hanno confermato il primo caso di COVID-19 negli USA, in un uomo 35enne che vive nella contea di Snohomish, Stato di Washington, che era tornato da Wuhan il 15 gennaio e 4 giorni dopo aveva riferito al Centro medico regionale di Everett sintomi di polmonite. È stato dimesso dall'ospedale il 3 febbraio dopo due settimane di trattamento, compreso l'uso del farmaco antivirale remdesivir. Sono stati poi segnalati altri casi, tra cui, negli Stati Uniti, il 24 gennaio un secondo caso in una 60enne a Chicago, il 25 un terzo caso nella contea di Orange e il 26 due viaggiatori tornati da Wuhan, di cui un membro dell'Università statale dell'Arizona con relative proteste dei suoi studenti per sospendere le lezioni.

Il 29 gennaio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America ha evacuato 195 dei suoi dipendenti, le loro famiglie e altri cittadini statunitensi dalla provincia di Hubei a bordo di un volo charter per la March Joint Air Reserve Base in California. Inoltre, due voli che trasportavano 345 cittadini statunitensi evacuati dalla provincia di Hubei sono atterrati alla Base aerea di Travis e alla stazione aerea di Marine Corps Miramar in California più tardi quel giorno. Tutti gli sfollati furono messi in quarantena dal CDC.

Il 30 gennaio, l'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale (PHEIC), il livello di allarme più alto, avvertendo che "tutti i Paesi dovrebbero essere preparati al contenimento". Lo stesso giorno, i CDC hanno confermato il primo caso da persona a persona in USA. Il giorno successivo, gli Stati Uniti hanno dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica, annunciando una quarantena obbligatoria di 14 giorni per i cittadini statunitensi che hanno visitato la provincia di Hubei nelle due settimane precedenti, nonché una completa negazione dell'ingresso per non-cittadini statunitensi che avevano viaggiato in Cina nelle due settimane precedenti. Questo è stato il primo ordine del genere in oltre 50 anni. Lo stesso giorno, altri due voli di evacuazione dalla provincia di Hubei che trasportavano oltre 300 cittadini statunitensi sono arrivati a Omaha, nel Nebraska e alla base dell'aeronautica militare di Lackland in Texas. Sebbene a quella data ci fossero solo sette casi noti negli Stati Uniti, l'HHS e il CDC hanno riferito che c'era una probabilità che altri casi si presentassero nel Paese.

Il 2 febbraio, gli Stati Uniti hanno emanato restrizioni ai viaggi da e verso la Cina. Il 6 febbraio, la prima morte statunitense confermata con COVID-19 (quella di una donna di 57 anni) si è verificata nella contea di Santa Clara, in California. Il virus era circolato inosservato almeno dall'inizio di gennaio e forse già da novembre. Il 25 febbraio, dopo che i casi totali in USA erano aumentati a 53, di cui 5 dalla nave Diamond Princess, i CDC hanno avvertito per la prima volta il pubblico americano di prepararsi per un'epidemia locale. Tuttavia, i grandi raduni che si sono verificati prima di allora hanno accelerato la trasmissione. Il 26 febbraio, un caso di origine sconosciuta è stato confermato in un residente della contea di Solano, in California. Il Dipartimento della sanità pubblica della California ha dichiarato che ciò potrebbe rappresentare la prima trasmissione comunitaria nel paese.

A febbraio, il vicepresidente Mike Pence è subentrato al segretario Alex Azar come presidente della task force contro il coronavirus della Casa Bianca.

Marzo ed aprile 2020 

Entro l'11 marzo, il virus si era diffuso in 110 Paesi e l'OMS ha dichiarato ufficialmente la pandemia. Il CDC aveva già avvertito che un gran numero di persone che necessitano di cure ospedaliere potrebbero sovraccaricare il sistema sanitario, il che porterebbe a morti altrimenti prevenibili. Il dottor Anthony Fauci ha dichiarato che la mortalità dovuta al nuovo coronavirus era 10 volte superiore a quella della comune influenza.

Entro il 12 marzo, i casi diagnosticati di COVID-19 negli Stati Uniti hanno superato il migliaio. Il 16 marzo, la Casa Bianca ha sconsigliato qualsiasi riunione di più di 10 persone. Dal 19 marzo, il Dipartimento di Stato ha consigliato ai cittadini statunitensi di evitare tutti i viaggi internazionali.

Entro la metà di marzo 2020, tutti i cinquanta Stati erano in grado di eseguire test diagnostici con l'approvazione di un medico, dal CDC o dai laboratori commerciali. Tuttavia, il numero di kit di test disponibili era rimasto limitato, il che significava che il numero reale di persone infette doveva essere stimato. Quando i casi hanno cominciato a diffondersi in tutta la nazione, le agenzie federali e statali hanno iniziato a prendere misure urgenti per prepararsi a un aumento dei pazienti ospedalieri. Tra le azioni c'era la creazione di posti aggiuntivi per i pazienti nel caso gli ospedali venissero sopraffatti. La forza lavoro dell'esercito e dei volontari è stata chiamata per aiutare a costruire le strutture di emergenza, come gli ospedali da campo temporanei.

Per tutto marzo e l'inizio di aprile, diversi governi statali, urbani e di contea hanno imposto quarantene di tipo "state a casa" (o lockdown) alle loro popolazioni per arginare la diffusione del virus. Entro il 27 marzo, gli USA hanno superato i 100.000 casi. Il 2 aprile, sotto la direzione del presidente Trump, i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) e i CDC hanno ordinato linee guida preventive aggiuntive per il settore delle strutture di assistenza a lungo termine. L'11 aprile, il bilancio delle vittime degli Stati Uniti è diventato il più alto al mondo quando il numero di morti ha raggiunto i 20.000, superando quello dell'Italia. Il 19 aprile, il CMS ha aggiunto nuovi regolamenti che richiedevano alle case di cura di informare i residenti, le loro famiglie e i rappresentanti, dei casi COVID-19 nelle loro strutture. Il 28 aprile, il numero totale di casi confermati in tutto il paese ha superato il milione.

Da maggio ad agosto 2020 
Entro il 27 maggio 2020, meno di 4 mesi dopo che la pandemia aveva raggiunto gli Stati Uniti, 100.000 statunitensi erano morti con (e non obbligatoriamente per) la COVID-19. Le riaperture statali e la mancanza di diffuse normative relative all'uso delle mascherine hanno provocato un forte aumento dei casi nella maggior parte degli Stati Uniti continentali al di fuori del nord-est. Uno studio condotto nel maggio 2020 ha indicato che il numero reale di casi di COVID-19 negli Stati Uniti era probabilmente di almeno 10 volte superiore al numero di casi confermati.

Secondo diversi studiosi, il mancato rispetto del distanziamento sociale durante una parte delle proteste antirazziste avvenute in seguito alla morte di George Floyd avrebbe causato un aumento dei contagi in diverse città statunitensi. Altri affermano che tali proteste avrebbero influito in modo poco rilevante sulla pandemia. Il sindaco di Los Angeles e il massimo direttore sanitario della contea hanno riconosciuto, a luglio, una connessione tra le proteste e l'aumento dei casi di COVID-19 nella regione.

Il 6 luglio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità con effetto dal 6 luglio 2021 (scelta subito invertita dall'amministrazione Biden a gennaio 2021). Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 5 milioni di casi di COVID-19 entro l'8 agosto.

Il 10 luglio, il CDC ha adottato l'Infection Fatality Ratio (IFR), "il numero di individui che muoiono a causa della malattia tra tutti gli individui infetti (sintomatici e asintomatici)", come nuova metrica per la gravità della malattia, sostituendo il Symptomatic Case Fatality Ratio e il rapporto di ospedalizzazione dei casi sintomatici. Secondo il CDC, l'IFR "tiene conto dei casi sia sintomatici che asintomatici e può quindi essere un parametro più direttamente misurabile per la gravità della malattia per la COVID-19".

A luglio, la federazione PIRG statunitense e 150 professionisti sanitari hanno inviato una lettera chiedendo al governo federale di "chiudere subito e ricominciare da capo". A luglio e all'inizio di agosto, le richieste si sono moltiplicate, con un numero di esperti che chiedevano un lockdown di "sei-otto settimane" che ritenevano avrebbe ripristinato le condizioni del Paese entro il 1º ottobre, in tempo per riaprire le scuole e avere elezioni classiche (anziché in buona parte per posta come poi è stato).

Ad agosto, oltre 400.000 persone hanno partecipato all'80° Sturgis Motorcycle Rally a Sturgis, Dakota del Sud, e da lì almeno 300 persone in più di 20 Stati sono state infettate. Il CDC ha proseguito con un rapporto sui 51 casi associati a eventi primari confermati, 21 casi secondari e cinque casi terziari nel vicino stato del Minnesota, dove un partecipante è morto di COVID-19.

Da settembre a dicembre 2020 
Il 22 settembre 2020, gli Stati Uniti hanno superato i 200.000 morti, secondo i dati della Università Johns Hopkins. All'inizio di ottobre, una serie senza precedenti di figure politiche di alto profilo e membri dello staff statunitensi hanno annunciato di essere risultati positivi alla COVID-19. Il 2 ottobre, Trump ha annunciato su Twitter che sia lui che la first lady erano risultati positivi al coronavirus e che sarebbero stati immediatamente messi in quarantena. A Trump è stato somministrato un prodotto Regeneron sperimentale con due anticorpi monoclonali e portato al Walter Reed National Military Medical Center, dove gli è stato somministrato remdesivir e desametasone.

USA Today ha studiato le conseguenze della campagna elettorale presidenziale, riconoscendo che il nesso di causalità era impossibile da determinare. Tra i loro risultati, i casi sono aumentati del 35% rispetto al 14% per lo stato dopo un raduno di Trump nella contea di Beltrami, nel Minnesota. Un caso è stato fatto risalire a una manifestazione di Biden a Duluth.

Il 9 novembre, il team di transizione del presidente eletto Joe Biden ha annunciato il suo consiglio consultivo COVID-19. Lo stesso giorno, il numero totale di casi aveva superato i 10 milioni mentre il totale era aumentato di oltre 1 milione di casi nei dieci giorni precedenti, con una media di 102.300 nuovi casi al giorno. Pfizer ha annunciato che il suo vaccino anti COVID-19 potrebbe essere efficace fino al 90%. A novembre, l'amministrazione Trump ha raggiunto un accordo con una serie di punti vendita, tra cui farmacie e supermercati, per rendere il vaccino anti COVID-19 gratuito una volta disponibile.

Nonostante le raccomandazioni del governo di non viaggiare, oltre due milioni di persone volarono con le varie compagnie aeree durante il periodo del Ringraziamento. L'8 dicembre, gli Stati Uniti hanno superato 15 milioni di casi, con circa uno statunitense su 22 risultato positivo dall'inizio della pandemia. Entro il 12 dicembre, i dipendenti della TSA negli aeroporti statunitensi avevano avuto un aumento del 38% delle infezioni da COVID-19. Il 14 dicembre, gli Stati Uniti hanno superato i 300.000 decessi, con una media di 961 decessi al giorno dal primo decesso noto il 6 febbraio.

Il 24 dicembre, a seguito delle preoccupazioni per una nuova variante di SARS-CoV-2 probabilmente più facilmente trasmissibile dal Regno Unito (B.1.1.7), il CDC ha annunciato i requisiti per i test per i passeggeri statunitensi che viaggiano dal Regno Unito, da somministrare entro 72 ore, a partire dal 28 dicembre. Il 29 dicembre, gli Stati Uniti hanno segnalato il primo caso statunitense di questa variante in Colorado. Il paziente non aveva viaggiato recentemente, portando il CDC a dichiarare: "Data la piccola frazione di infezioni negli Stati Uniti che sono state sequenziate, la variante potrebbe già essere negli Stati Uniti senza essere stata rilevata". Il 30 e 31 dicembre, il secondo e il terzo caso confermato della variante nel Paese sono stati segnalati in California e Florida.

2021 
Il 1º gennaio 2021, gli Stati Uniti hanno superato i 20 milioni di casi. Il 6 gennaio, il CDC ha annunciato di aver trovato almeno 52 casi confermati della variante più contagiosa del SARS-CoV-2 in California, Florida, Colorado, Georgia e New York; e ha anche sottolineato che potrebbero già esserci più casi nel Paese. Nei giorni successivi, più casi della variante sono stati segnalati in altri Stati.

Sempre il 6 gennaio, dei sostenitori del presidente Trump hanno assaltato l'edificio del Campidoglio a Washington, spesso senza rispettare le norme anti-contagio e con un attivista che ha partecipato alla rivolta nonostante una recente diagnosi positiva alla COVID-19, portando esperti di salute pubblica a dire che l'evento avrebbe potuto causare un aumento dei contagi nei giorni successivi. Brian P. Monahan, il medico curante del Congresso, in seguito ha riferito che i membri del Congresso potevano essere stati esposti ad altri con COVID-19 mentre si trovavano al riparo dai manifestanti. Da allora, quattro membri del Congresso sono risultati positivi a causa dell'esposizione.

Il 19 gennaio, gli Stati Uniti hanno superato i 400.000 morti, nei giorni seguenti la curva dei contagi si è nuovamente appiattita.

Andamento dei contagi

Reazioni

Risposta governativa

Governo federale e Congresso 

Il governo federale statunitense ha istituito una prima task force contro il coronavirus il 29 gennaio, guidata dal segretario Azar, per coordinare e supervisionare gli sforzi per "monitorare, prevenire, contenere e mitigare la diffusione" del COVID-19 negli Stati Uniti.
Alla fine di gennaio 2020, l'amministrazione Trump ha annunciato che, a partire dal 2 febbraio, sarebbero state emesse quarantene per gli americani di ritorno da alcune parti della Cina. Negli stessi giorni, molte compagnie aeree statunitensi hanno interrotto i voli da e per la Cina. Un mese dopo sono state introdotte restrizioni su chi tornava dall'Iran, dal 20 marzo il Dipartimento di Stato ha raccomandato ai cittadini statunitensi di non andare all'estero e dallo stesso giorno gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso a cittadini stranieri (e aggiunto restrizioni come la quarantena obbligatoria agli statunitensi) che erano stati in 28 paesi europei negli ultimi 14 giorni.

Il 24 febbraio, l'amministrazione Trump ha chiesto al Congresso 2,5 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza per combattere l'epidemia e poco dopo, il leader delle minoranze del Senato Chuck Schumer ha svelato un piano per "8,5 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza per combattere il coronavirus".

Il 25 febbraio, la dott.ssa Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per l'immunizzazione e le malattie respiratorie del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha dichiarato in una conferenza stampa che "prevediamo la diffusione comunitaria [del virus] in questo paese". Il 26 febbraio, il presidente Trump ha incaricato il vicepresidente Mike Pence di guidare la risposta della nazione al virus. L'Ente federale per la gestione delle emergenze è stato incaricato di procurare forniture mediche il 17 marzo. Il 27 marzo 2020, Trump ha firmato un ordine di servizio che richiama in servizio un milione di riservisti per un periodo di due anni e in seguito ha impiegato più volte la guardia nazionale di diversi Stati per contenere il virus e far rispettare le norme anti-contagio.

Il 6 marzo 2020, il Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020, ha fornito 8,3 miliardi di dollari per combattere la pandemia. L'accordo include "più di 3 miliardi di dollari per la ricerca e lo sviluppo di vaccini, terapie e diagnostica, oltre a 2,2 miliardi di dollari per il CDC e 950 milioni di dollari per sostenere le agenzie sanitarie statali e locali". Un altro disegno di legge, il Families First Coronavirus Response Act, è stato approvato il 18 marzo. Esso prevede il congedo di emergenza retribuito e l'assistenza alimentare ai dipendenti interessati, oltre che i test gratuiti. Il CARES Act, inizialmente da 1,4 bilioni, è stato rivisto al Senato ed è diventato legge il 27 marzo, arrivando a 2 bilioni di dollari, inclusi 500 miliardi per prestiti a imprese più grandi come le compagnie aeree, 350 per prestiti alle piccole imprese, 250 per individui (inviati in assegni da 1.200 dollari a individui che guadagnano meno di 75.000 dollari all'anno), 250 miliardi per l'assicurazione contro la disoccupazione (inclusi 600 dollari extra settimanali per i disoccupati), 150 miliardi per governi statali e municipali e 130 miliardi per gli ospedali. Il 24 aprile è stato approvato un disegno di legge da 484 miliardi di dollari per aiutare a finanziare il programma di protezione dello stipendio (PPP) creato dal CARES Act, fornire 75 miliardi di dollari in finanziamenti agli ospedali e implementare test a livello nazionale per il virus.

A partire dal 15 luglio 2020, il punto di centralizzazione dei dati predefinito per i dati COVID-19 negli Stati Uniti è passato dai Centers for Disease Control and Prevention al Dipartimento della salute e dei servizi umani.

Il 27 dicembre è stato approvato un piano da 900 miliardi di dollari, che in combinazione con il piano di spesa omnibus è noto come Legge sugli stanziamenti consolidati del 2021. Fornirà 300-330 miliardi per il PPP, 82 per l'istruzione, 28 per i vaccini, 25 in assistenza per gli affitti per coloro la cui fonte di reddito è cessata durante la pandemia, 20 per test sui virus statali, 10 per fornitori di assistenza all'infanzia, 2,6 per il CDC e 2 per gli autobus interurbani. Finanzierà anche un'assicurazione di disoccupazione settimanale di 300 dollari per 11 settimane, aumenterà il Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP), fornirà 400 milioni di dollari alle banche alimentari ed estenderà la moratoria di sfratto (precedentemente fissata per scadere il 1º gennaio 2021) di 30 giorni. Verrà finanziato un pagamento diretto di 600 dollari a persona, con benefici che si dice verranno eliminati gradualmente per coloro che guadagnano più di 75.000 dollari all'anno.

Federal Reserve 
Il 3 marzo 2020, la Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse target dall'1,75% all'1,25%, il più grande taglio di emergenza dei tassi dalla crisi finanziaria globale del 2008 nel tentativo di contrastare l'effetto dell'epidemia sull'economia americana.

Il 15 marzo, la Federal Reserve ha tagliato di nuovo il tasso di interesse in un intervallo compreso tra lo 0,0% e lo 0,25% e ha annunciato un programma di quantitative easing da 700 miliardi di dollari simile a quello avviato durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Nonostante le mosse, i futures su indici azionari sono crollati, innescando limiti di negoziazione per evitare vendite di panico. Il Dow Jones Industrial Average ha perso quasi il 13% il giorno successivo, il terzo più grande calo di un giorno nei 124 anni di storia dell'indice. Il 17 marzo, la Federal Reserve ha annunciato un programma per acquistare fino a 1 trilione di dollari di commercial paper aziendale per garantire che il credito continuasse a fluire nell'economia. La misura è stata sostenuta da 10 miliardi di dollari di fondi del Tesoro.

Il 23 marzo, la Federal Reserve ha annunciato un'espansione su larga scala del quantitative easing, senza un limite massimo specifico, e la riattivazione del Term Asset-Backed Securities Loan Facility. Ciò inietta denaro di nuova creazione in una varietà di mercati finanziari tra cui obbligazioni societarie, exchange-traded funds, prestiti per piccole imprese, Mortgage Backed Securities, prestiti agli studenti, prestiti per auto e prestiti con carta di credito. La Fed ha anche abbassato il tasso di interesse delle operazioni di pronti contro termine dallo 0,1% allo 0,0%.

Il 19 novembre, Mnuchin ha chiesto alla Federal Reserve di sbloccare 455 miliardi di dollari di finanziamenti non spesi dal CARES Act. Il giorno successivo, il presidente della Fed Jerome Powell ha accettato di restituire 455 miliardi di dollari al Dipartimento del Tesoro dopo il 31 dicembre, quando scadranno alcuni programmi del CARES Act.

Statale e locale 
Dal 29 gennaio (Samoa Americane e Marianne Settentrionali) al 16 marzo (Vermont) tutti gli Stati e territori statunitensi abitati hanno dichiarato uno stato di emergenza.

Come riassume la mappa a destra, la maggior parte degli Stati hanno anche diramato un ordine di stare a casa, per un periodo da una settimana ad oltre un mese, tra marzo e maggio 2020.

La maggior parte degli Stati statunitensi hanno anche richiesto di indossare la mascherina o DPI simili, hanno vietato i raduni di più di 10 o di più di 50 persone, attuato restrizioni sui viaggi e chiuso (o limitato le ore di apertura e/o ordinato di rispettare misure di sicurezza) scuole, asili nido, bar, ristoranti e negozi di vendite al dettaglio non essenziali per diversi periodi.

Per dettagli relativi ai singoli Stati, visitare le pagine relative ai singoli Stati statunitensi (vedi sezione Statistiche).

Risposta medica

Forniture mediche 
Il 22 gennaio 2020, un giorno dopo il primo caso confermato di COVID-19 negli USA, il proprietario della Prestige Ameritech, importante società di forniture mediche, ha scritto ai funzionari dell'HHS per dirgli che poteva produrre milioni di mascherine N95 al mese, ma il governo non si era detto interessato, arrivando ad un accordo per la produzione di 1 milione di mascherine N95 con la Prestige solo il 7 aprile.

Test

App di tracciamento dei contagi

Ospedali

Sviluppo e uso di medicinali anti COVID-19

Sviluppo e distribuzione dei vaccini

Statistiche 

Il CDC pubblica numeri ufficiali ogni lunedì, mercoledì e venerdì, riportando diverse categorie di casi: viaggiatori individuali, persone che hanno contratto la malattia da altre persone negli Stati Uniti e cittadini rimpatriati che sono tornati negli Stati Uniti da luoghi di focolaio, come Wuhan, dove ha avuto origine la malattia e la nave da crociera Diamond Princess.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19
 Pandemia di COVID-19 nel mondo
 Grandi dimissioni

Altri progetti

Collegamenti esterni